Bellinghausen bezeichnet:
 ein Ortsteil von Königswinter, siehe Bellinghausen (Königswinter)
 ein Ortsteil der Stadt Biedenkopf
 ein Ortsteil der Stadt Burscheid, siehe Burscheid#Stadtteile
 Bellinghausen, bergisches Adelsgeschlecht

Bellinghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Bellinghausen (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Christoph von Bellinghausen (1641–1696), von 1678 bis 1696 Abt von Corvey
 Franz von Münch-Bellinghausen (1787–1863), preußischer Verwaltungsbeamter
 Hans Bellinghausen (1887–1958), deutscher Historiker und rheinländischer Heimatforscher
 Helga Bellinghausen (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Katja Bellinghausen (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Luana Bellinghausen (* 1986), deutsche Schauspielerin
 May Bellinghausen (1896–1985), deutsche Lehrerin und Kommunalpolitikerin
 Joseph von Münch-Bellinghausen (1801–1861), hessischer Richter und Abgeordneter des Großherzogtums Hessen

Siehe auch:
 Bellingshausen
 Niederbellinghausen